Miejscowości w USA:
 Bernalillo – miejscowość w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Sandoval
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Bernalillo (ang. Bernalillo County) – w stanie Nowy Meksyk